Ба́са () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 545 км². Население — 21982 человека (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

23 августа 2011 года стартовал 4-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады